«Крадіжка, або Біле сонце Криму» () — книга української журналістки і телеведучої Наташі Влащенко, випущена в 2017 році харківським видавництвом «Фоліо», присвячена анексії Криму Російською Федерацією в 2014 році.

Опис 

Виданням книги займалося харківське видавництво «Фоліо», видана двома мовами: російською та українською.  Книга має 394 сторінки, вона видана в твердій палітурці форматом 170х240 мм.

Презентація книги «Крадіжка, або Біле сонце Криму» відбулася 21 травня 2017 в Книжковому арсеналі в Києві.

У книзі Влащенко розповідається про події в Криму зими-весни 2014 року з перших вуст Олександра Турчинова, Олександра Кіхтенко, Арсена Авакова, Степана Полторака, Ігоря Смешка, Валентина Наливайченка, Рефата Чубарова і багатьох інших представників української влади, а також жителів Криму. Наташа Влащенко супроводжує свою книгу фотохронікою кримських подій.

У додатку до книги представлений протокол засідання РНБО України, присвячений подіям в Криму; а також нарис директора Національного інституту стратегічних досліджень академіка Володимира Горбуліна «Крим. Війна: передумови російської агресії».

Реакція критики 

Кримський проект української служби Радіо Свобода «Крим.Реалії»зазначає, що «книга Влащенко вводить в обіг нові, якщо можна так висловитися, «свідчення», істотно розширюють наші знання про захоплення Росією півострова». Українська російськомовна щоденна газета «КП в Україні» внесла книгу Влащенко в рейтинг творів, які допоможуть краще зрозуміти історію України.

Примітки 

Книги за алфавітом
Політичні мемуари
Книги 2017